Басараба — прізвище.

Відомі носії:
 Басараба Василь Наумович (1948—2021) — поет, журналіст, краєзнавець. 
 Басараба Роман Іванович (1948) — український лікар, громадський діяч.